Wicehrabiowie Norwich 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1952–1954: Alfred Duff Cooper, 1. wicehrabia Norwich
 1954 -: John Julius Cooper, 2. wicehrabia Norwich

Najstarszy syn 2. wicehrabiego Norwich: Jason Charles Duff Bede Cooper

Norwich